Adambauerbach  ist ein Gewässername:

 Adambauerbach (Ungehoferbach), linker Zufluss des Ungehoferbaches bei Puchbach, Gemeinde Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Östlicher Adambauerbach, rechter Zufluss des Rötschbaches bei Mittlerer Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Westlicher Adambauerbach, rechter Zufluss des Östlichen Adambauerbaches bei Mittlerer Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark